Make My Day kan syfta på:

Make My Day (musikalbum) – album av Maria Mittet
Make My Day (sång) – låt av Martin Vučić